Mocidade pode referir-se a:
 Mocidade Independente de Padre Miguel - escola de samba da cidade do Rio de Janeiro
 Mocidade Alegre - escola de samba da cidade de São Paulo
 Mocidade Portuguesa - organização juvenil do Estado Novo em Portugal

Desambiguação